Luzatti ist der Name folgender Personen:

 Luigi Luzzatti (1841–1927), italienischer Volkswirtschaftler, Finanzmann und Politiker
 Anna Luzzatti, italienische Tennisspielerin